FANU est un sigle qui désigne :
 la Force aéronavale nucléaire française